Рё́уккя () — деревня, расположенная в муниципалитете Нурмиярви, недалеко от границы муниципалитета Вихти, в Финляндии. Это четвёртая по величине деревня в муниципалитете после Клауккала, Раямяки и церковной деревни Нурмиярви. Население составляет около 1600 человек.

На севере деревни находится заброшенная психиатрическая больница, известная как  (). Её здание в стиле ар нуво было спроектировано  в 1903 году.

Здания 
В центре Рёуккя находится продуктовый магазин K-Market (ранее Valintatalo и ранее Siwa), пиццерия и маленькая кофейня. Кроме того, есть начальная школа в Клауккала, самом большом и растущем жилом районе Рёуккя, но ближайшая средняя школа находится в соседней деревне Раямяки.

Железнодорожная станция, расположенная вдоль железной дороги Ханко-Хювинкяа, была построена и введена в эксплуатацию в 1911 году и закрыта в 1977 году. Финская модель и PR-менеджер Эллен Йокикуннас купила здание в 2007 году, чтобы отремонтировать его в своем новом доме.

Санаторий 
В северной части Рёуккя находится бывший туберкулезный санаторий в стиле модерн, известный как санаторий Нуммела, спроектированный архитектором Магнусом Шьерфбеком в 1903 году. Санаторий был закрыт в 1932 году и заменен психиатрической больницей. В 1989 году больница также была закрыта и с тех пор полностью выведена из строя. Местные слухи говорят, что в заброшенной больнице наблюдались паранормальные явления. По их словам, в окнах здания видны таинственные огни, а на краю крыши стоит женщина, которая покончила с собой, спрыгнув вниз. По другим слухам, в больнице обитает дух девушки, которая умерла там в раннем возрасте.

Транспорт 
Село пересекает финскую региональную дорогу 132 (МТЗ 132), которая курсирует между Лоппи и Порнайнен. В северной части деревни есть национальная дорога 25 (Vt 25), которая проходит между Ханко и Мянтсяля. Рядом с деревней проходит железная дорога Ханко-Хювинкяа.

Расстояния от других городов:

 Хельсинки 43 км
 Лоппи 33 км
 Клауккала 14 км
 Нурмиярви 12 км
 Раямяки 8 км

Примечания 

Населённые пункты Финляндии
Нурмиярви